Остано́вочний пункт 2639 км () — станційне селище у складі Петропавловської міської адміністрації Північноказахстанської області Казахстану.

Населення — 122 особи (2009; 146 у 1999, 156 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 78 %.

Колишня назва — Остановочний пункт 2632 км.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Петропавловської міської адміністрації
Селища Північноказахстанської області